Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gronowicz – polski poeta, powieściopisarz, dramaturg
 Antoni Gronowicz – polski inżynier mechanik
 Andrzej Gronowicz – polski kajakarz, olimpijczyk